Wet Moon, lune humide en anglais, peut désigner :

 Wet Moon, un manga d'Atsushi Kaneko
 , une série de romans graphiques de Ross Campbell